hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Columbia (ang. Columbia County) w USA, w stanie Wisconsin